

Cinema 
 Un altro mondo – film del 2010 diretto da Silvio Muccino
 Un altro mondo (Un autre monde) – film del 2021 diretto da Stéphane Brizé

Letteratura 
 Un altro mondo – romanzo del 2011 scritto da Jo Walton